

Sciences et techniques

Anatomie 
 Les anneaux de Kayser-Fleischer sont deux formations arrondies de couleur jaune verdâtre, situées à la périphérie de l'iris des yeux.

Physique 
 Le kayser est l'unité CGS de nombre d'onde, de symbole K ( = ). Ainsi nommée en l'honneur d'Heinrich Kayser, cette unité est désormais obsolète.

Culture et société

Musique 
 Kayser (groupe), groupe de Thrash Metal de Helsingborg, la Suède.

Entreprises 
 Kayser-Threde est une société de services en ingénierie.

Patronyme 

 Allan Kayser (1963-), un acteur américain ;
 Alois Kayser (1877-1944), un missionnaire catholique germanophone et linguiste ;
 Arlette Laret-Kayser, une historienne belge ;
 Bernard Kayser (-2001) , un professeur d'université ;
 Benjamin Kayser (1984-), un joueur de rugby à XV international français ;
 Charles Kayser, physiologiste à la Faculté de médecine de Strasbourg ;
 Charles Kayser (1878-1966), un acteur américain ;
 Charles Edmond Kayser (1882-1965), un peintre français ;
 Charles Willy Kayser (1881-1942), un acteur et réalisateur allemand ;
 Deon Kayser (1975-), un joueur de rugby à XV d'Afrique du Sud ;
 Eska Kayser (1936-), une peintre française ;
 Eva Schmid-Kayser, actrice ;
 Gabrielle Kayser (1902-1993), une artiste-peintre française ;
 Heinrich Kayser (1853-1940), un physicien et spectroscopiste allemand ;
 Heinrich Ernst Kayser (1815-1888), un violoniste allemand ;
 Heinrich Ludwig Kayser (1833-1904), un imprimeur et éditeur allemand ;
 Jacques Kayser (1900-1963), journaliste, homme politique et résistant français ;
 Jean-Luc Kayser, un comédien français ;
 Leif Kayser (1919-2001), un compositeur, organiste, pianiste, pédagogue et prêtre danois ;
 Victoria Kayser (1977-), pédagogue franco-canadienne et ethnomathématicienne ;
 Wolfgang Kayser (1906-1960), un théoricien allemand de la littérature.

Toponyme 
 Le barrage de Kayser est un barrage sur le Tigre, situé en Turquie.

Patronyme alsacien